Baris puede referirse a:

Lugares 
 Baris de Helesponto (Baris di Ellesponto), antigua ciudad y obispado, ahora Turquía y sede titular católica.
 Baris de Pisidia, antigua ciudad lidia y obispado romano, ahora Isparta (Turquía) y sede titular católica.
 Baris (Egipto), oasis en la Gobernación del Nuevo Valle, Egipto.
 Baris de los Asmoneos, ciudadela de Jerusalén en tiempos de los asmoneos.

Otros 
 Barís, pueblo amerindio que habita en las selvas del río Catatumbo, a ambos lados de la frontera entre Colombia y Venezuela.
 Baris (barco), carguero fluvial del Antiguo Egipto.
 Baris (danza), danza balinesa con un guerrero preparándose para la batalla.
 Baris (insecto), género de insectos coleópteros de la familia Curculionidae.

Barış 
Barış es una palabra turca que significa 'paz' y nombre propio para hombres o, rara vez, mujeres.
 Deniz Barış, futbolista turco de 1977.
 Barış Hersek, jugador de baloncesto turco de 1988.